Ви́ктор Ива́нович Ка́рпов:
 Карпов, Виктор Иванович (1859—1936) — русский юрист, государственный деятель.
 Карпов, Виктор Иванович (1927—2020) — советский футболист, тренер.